М9 может означать:
 Шаровое скопление М9 (M9, NGC 6333) — шаровое скопление в созвездии Змееносец;
 MSK-IX (Московский Internet eXchange) — российская точка обмена интернет-трафиком;
 M9 «Балтия» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Волоколамск — государственная граница с Латвией;
 Магистраль М9 (Минская Кольцевая Автомобильная Дорога) — автомобильная трасса в Минске, проходящая приблизительно по административной границе города;
 M9 (штык-нож) — армейский штык-нож;
 M9 — американский самозарядный пистолет, местная модификация итальянского пистолета Beretta 92;
 M9 Anti-tank Rocket Launcher (Bazooka)  — динамореактивный ручной противотанковый гранатомёт;
 MIX — гипотетический компьютер, использованный в монографии Дональда Кнута, «Искусство программирования».
 М-9 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».